ТЧ — многозначная аббревиатура:
 ТЧ — начальник основного локомотивного депо
 ТЧ — основное локомотивное депо
 ТЧ — табличная часть
 тч (т. ч.) — так что
 ТЧ — тарифная часть
 ТЧ — теория чисел
 ТЧ — техническая часть
 ТЧ — тональная частота
 тч  (т/ч) — тонна в час
 ТЧ — топографическая часть
 ТЧ — транспортный час
 тч (тыс. чел.) — тысяча человек
 ТЧ — тяговая часть

См. также 
  — аббревиатура латиницей